Mariano hace referencia a varios artículos:

Lugares en Italia
 Mariano Comense - comuna de Lombardia.
 Mariano del Friuli - comuna de Friuli-Venezia Giulia.
 Mariano al Brembo - frazione de Dalmine, provincia de Bergamo.

Personas 
 Mariano, nombre propio
 Mariano Álvarez
 Mariano Díaz Mejía
 Mariano Fernández
 Mariano García
 Mariano González (desambiguación)
 Mariano Gutiérrez
 Mariano Gómez (desambiguación)
 Mariano Loza
 Mariano Martínez
 Mariano Melgar (desambiguación)
 Mariano Moreno (desambiguación)
 Mariano Ospina
 Mariano Paredes
 Mariano Roque Alonso (desambiguación)
 Mariano Sánchez
 Mariano Silva (desambiguación)
 Mariano Varela

Religión 
 Devoto o dedicado a María (madre de Jesús).